Первая лига 1988/1989 () — 63-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1988/1989
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1988 году
Спорт в Чехословакии в 1989 году